Аллонзьє́-ла-Кай () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південний схід від Парижа, 105 км на схід від Ліона, 10 км на північ від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 687 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1722,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки

Посилання 

 Аллонзьє-ла-Кай на сайті французького Національного інституту географії
 Аллонзьє-ла-Кай на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аллонзьє-ла-Кай на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Верхня Савоя